Aguesseau ist der Familienname folgender Personen:

 Henri François d’Aguesseau (1668–1751), französischer Politiker, Jurist und Redner
 Henri-Cardin-Jean-Baptiste d’Aguesseau (1747–1826), französischer Jurist, Politiker, Diplomat und Mitglied der Académie française